El Mae Young Classic es un próximo evento especial, promovido por la promoción estadounidense de lucha libre profesional, WWE. El torneo será constituido por 32 mujeres exclusivamente tanto de NXT como del circuito independiente. El torneo tendrá lugar el 13 de julio, el 14 de julio y el 12 de septiembre de 2017.

Historia y Desarrollo 

WWE anunció que un torneo femenino se llevaría a cabo en el verano de 2017 en una conferencia de prensa durante el fin de semana del WrestleMania 33. Donde habrá un total de 32 luchadores compitiendo. El nombre del evento es en honor de la miembro del Salón de la Fama Mae Young. Se anunció en su sitio web oficial que las primeras cuatro luchadoras que estarían compitiendo serían Sarah Logan, Lacey Evans, Princesa Sugehit, y Toni Storm. El segundo grupo de nombres anunciados fue Tessa Blanchard, Abbey Laith, Taynara Conti, Jazzy Gabert, y Kavita Devi. El 26 de junio, Lita y Jim Ross fueron anunciados como los comentaristas para el torneo. El tercer grupo de nombres anunciados fueron Kairi Sane, Dakota Kai, Piper Niven y Bianca BelAir. El cuarto grupo de nombres anunciados fueron Rhea Ripley y Sage Beckett. El quinto conjunto de nombres anunciados fueron Kay Lee Ray y Ayesha Raymond. El 13 de julio de 2017, la WWE celebró el Mae Young Classic: Parade of Champions, un evento previo al torneo transmitido en directo en YouTube y Facebook y reveló a los participantes restantes del torneo.

Participantes

Alternativas 
En caso de que, si un participante oficial sufrió una lesión, sería reemplazado por uno de los siguientes participantes:

Reemplazos 
La siguiente tabla muestra los reemplazos de los participantes que no han podido continuar o participar del torneo.

Equipo de transmisión

Luchas de Clasificación 
 Grabaciones de WWE NXT - 23 de junio (Full Sail University - Winter Park, Florida)

Resultados 
La siguiente tabla muestra los resultados de las eliminaciones.
Pin=conteo de tres; Sub=rendición; CO=conteo de 10 fuera del ring; DQ=descalificación; Ref=decisión del árbitro

Referencias